San Luis, kan syfta på:
 Club San Luis – ett fotbollslag

Geografi

Antarktis 

 San Luis (udde),

Argentina 

 San Luis del Palmar kommun, Corrientes, 
 San Luis (provins), 
 San Luis, Argentina, provinshuvudstad,

Bolivia 

 Entre Ríos (ort), Tarija,

Colombia 

 San Luis de Palenque kommun, Casanare, 
 San Luis de Palenque (ort), Casanare, 
 San Luis kommun, Antioquia, 
 San Luis, Antioquia, 
 San Luis kommun, Tolima, 
 San Luis, Tolima,

Filippinerna 
 San Luis, Agusan del Sur
 San Luis, Aurora
 San Luis, Batangas
 San Luis, Pampanga

Guatemala 

 San Luis Jilotepeque (kommunhuvudort), Departamento de Jalapa, 
 San Luis, Guatemala, Petén,

Honduras 

 San Luis kommun, Santa Bárbara, 
 San Luis, Santa Bárbara, 
 San Luis kommun, Comayagua, 
 San Luis, Comayagua,

Kuba 

 San Luis kommun, Pinar del Río, 
 San Luis, Pinar del Río, 
 San Luis kommun, Santiago de Cuba, 
 San Luis, Santiago de Cuba,

Mexiko 

 Huamantla (ort), Tlaxcala, 
 San Luis, José Azueta, 
 San Luis Río Colorado (ort), Sonora, 
 San Luis Potosí (delstatshuvudstad), 
 San Luis, Ensenada, 
 San Luis, Tijuana, 
 San Luis (norra Ocosingo kommun), 
 San Luis, La Trinitaria, 
 San Luis, Palenque, 
 San Luis, Solosuchiapa, 
 San Luis, Los Reyes, 
 San Luis, Tecpatán, 
 San Luis, Jesús Carranza, 
 San Luis (centrala Hueytamalco kommun), 
 San Luis (västra Hueytamalco kommun), 
 San Luis (västra Ocosingo kommun), 
 San Luis, Cintalapa, 
 San Luis, Cuetzala del Progreso, 

 San Luis Potosí (delstat) – en delstat
 San Luis Potosí (stad) – den delstatens huvudstad
 San Luis Río Colorado – en stad i delstaten Sonora

USA 

 Saint Louis, Missouri, City of Saint Louis, 
 San Luis, Arizona, ort, Yuma County, 
 San Luis, Colorado, countyhuvudort, Costilla County, 
San Luis Obispo, Kalifornien

Se även
São Luís (olika betydelser)
Saint Louis (olika betydelser)